Новозыково — село в Красногорском районе Алтайского края. Административный центр муниципального образования сельское поселение Новозыковский сельсовет.

История 
Основано в 1876 г. В 1926 году состояло из 194 хозяйств. В национальном составе населения того периода преобладали русские. В административном отношении являлось центром Новозыковского сельсовета Старо-Бардинского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 %.

Примечания 

Населённые пункты Красногорского района (Алтайский край)